Taschenberg ist 

der Nachname folgender Personen:
 Ernst Ludwig Taschenberg (1818–1898), deutscher Entomologe
 Otto Taschenberg (1854–1922), deutscher Zoologe
 Anja Taschenberg (* 1981), deutsche Schauspielerin

der Name folgender Orte:
 Ptakowice (Lewin Brzeski), Ortschaft in der Gemeinde Lewin Brzeski, Powiat Brzeski, Polen
 Brukalice, Ortschaft der Gemeinde Ziębice, Powiat Ząbkowicki, Polen
 Tašov, früher Ves Svatého Václava, Ortsteil von Most (Tschechien)
 Taschenberg (Uckerland), bewohnter Gemeindeteil von Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Taschenberg (Dresden), frühere hochwassersichere Erhöhung in der Dresdner Altstadt

siehe auch:
 Taschenbergpalais, Palais in Dresden
 Opernhaus am Taschenberg, ehemaliges Theatergebäude in Dresden
 Taschenberger
 Tachenberg